Arto Paasilinna (1942-2018), Fins schrijver
 Erno Paasilinna (1935-2000), Fins schrijver
 Mauri Paasilinna (1947-), Fins schrijver
 Reino Paasilinna (1939-2022), Fins politicus, Europarlementariër